Hans Höhener – politico svizzero
 Martin Höhener – allenatore ex hockeista su ghiaccio svizzero, difensore
 Stefan Höhener – ex slittinista svizzero